Hinkelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hinkelmann (* 1957), deutscher Biologe, insbesondere Ornithologe und Naturschützer
 Frank Hinkelmann (* 1967), in Österreich lebender deutscher Kirchen- und Missionshistoriker
 Karlheinz Hinkelmann (1915–1986), deutscher Meteorologe